synonim określenia Choroby bakteryjne
 Bakteriozy roślin – choroby bakteryjne roślin
współżycie bakterii brodawkowych i roślin motylkowych

Przypisy